Лохрей (Лохре;  ; , (Бале-Лоха-Риах), «серое озеро») — город в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).

В последние годы вследствие роста Лохрей всё сильнее превращается в пригород Голуэя.

Местная железнодорожная станция была открыта 1 декабря 1890 года и закрыта 3 ноября 1975 года.

Демография 
Население — 4 532 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 4 004.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Голуэй
Города Ирландии